Les Antistii Veti sont des plébéiens romains de la gens Antistia

 Caius Antistius Vetus, propréteur en Hispania Ulterior aux environs de 68 av. J.-C., sous lequel César a servi en tant que préteur.
 Caius Antistius Vetus, consul suffectus en 30 av. J.-C.
 Caius Antistius Vetus, pontifex, et consul en 6 av. J.-C..
 Caius Antistius Vetus, consul en 23 ap. J.-C..
 Lucius Antistius Vetus, consul suffect en 28.
 Caius Antistius Vetus, consul en 50, pendant le règne de Claude.
 Lucius Antistius Vetus, consul en 55.
 Antistia, femme de Caius Rubellius Plautus.
 Caius Antistius Vetus, consul en 96.
 Antistius Vetus, consul en 116.
 Antistius Vetus, consul en 150.

Références